Enzo Fittipaldi da Cruz (* 18. Juli 2001 in Miami, Florida) ist ein brasilianischer Automobilrennfahrer und Enkel des zweifachen Formel-1-Weltmeisters Emerson Fittipaldi sowie Bruder von Pietro Fittipaldi. 2022 fuhr er in der FIA-Formel-2-Meisterschaft für das Team Charouz.

Karriere

Kartsport 
Enzo Fittipaldi begann mit vier Jahren das Kartfahren, seine ersten größeren Kartmeisterschaften bestritt er ab 2009.

Automobilsport 
2016 nahm Fittipaldi mit dem Team Douglas Motorsport an der Ginetta Junior Championship teil, einer Einheitsautoserie mit dem Ginetta G40. Er absolvierte die ersten sieben von zehn Rennwochenenden und belegte im Endklassement podiumslos den 18. Platz mit 113 Punkten.

Formelsport 
Anfang November 2016 wurde Fittipaldi eingeladen, der Ferrari Driver Academy beizutreten und im Dezember als festes Mitglied bestätigt. Seine erste Formel-4-Meisterschaft bestritt er 2016/17 bei der Mexikanischen Formel-4-Meisterschaft, dort nahm er am Rennwochenende in Autódromo Hermanos Rodríguez teil. Mit vier Punkten belegte Fittipaldi am Ende der Saison den 20. Platz. 2017 trat Fittipaldi bei der deutschen und italienischen Formel 4 mit Prema Powerteam an. In Deutschland bestritt er nur drei Rennen als Gaststarter und konnte trotz des dritten Platzes am Nürburgring keine Punkte sammeln. In der italienischen Serie hingegen belegte Fittipaldi den neunten Platz mit 89 Punkten, er erfuhr allerdings keine Podiumsplatzierung und wurde beim zweiten Rennen in Mugello disqualifiziert. 2018 nahm Fittipaldi erneut bei beiden Formel-4-Meisterschaften mit Prema teil und konnte die italienische Serie mit sieben Siegen und 303 Punkten gewinnen. Bei der deutschen Meisterschaft belegte er den dritten Rang mit einem Sieg am Red Bull Ring. 2019 trat Fittipaldi bei neuen Rennserie Formula Regional European Championship an. Er konnte bei 24 Rennstarts 2 Rennen gewinnen und sich so den zweiten Platz hinter Frederik Vesti sichern. 2020 fuhr er in der FIA-Formel-3-Meisterschaft für HWA-Racelab. 2021 fuhr Fittipaldi bei dem tschechischen Rennstall Charouz in der FIA-Formel-2-Meisterschaft und der FIA-Formel-3-Meisterschaft. Beim Hauptrennen in Dschidda brach er sich bei einem Auffahrunfall mit Théo Pourchaire eine Ferse. Er verpasste hierdurch das letzte Rennwochenende der FIA-Formel-2-Meisterschaft in Abu-Dhabi. 2022 fuhr Fittipaldi erneut in der FIA-Formel-2-Meisterschaft.für Charouz. Mit fünf Podestplätzen und 126 Punkten erzielte er den achten Rang in der Gesamtwertung.

Statistik

Karrierestationen

Einzelergebnisse in der mexikanischen Formel-4-Meisterschaft

Einzelergebnisse in der deutschen Formel-4-Meisterschaft

Einzelergebnisse in der italienischen Formel-4-Meisterschaft

Einzelergebnisse in der Formula Regional European Championship

Weblinks

Einzelnachweise 

Rennfahrer (Brasilien)
Brasilianer
Geboren 2001
Mann